Улень:

 Улень — река, правый приток реки Белый Июс (Усть-Абаканский район Хакасии).
 Улень — село, расположенное на одноимённой реке Улень, в северной части Ширинского района Хакасии.